Artemisa, Artemis, Artemisia o similar, puede referirse a:

Pintura 
 Artemisa, pintura de Rembrandt.
 Artemisia Gentileschi, pintora italiana del Barroco.

Astronáutica 
 Programa Artemis, un programa espacial ya iniciado de la NASA para enviar nuevas misiones tripuladas a la Luna en la década de 2020 y unas futuras a Marte en la década del 2030.

Astronomía 
 (105) Artemis, un asteroide del cinturón de asteroides.

Mitología 
 Artemisa o Ártemis, hija de Zeus y Leto.

Botánica 
 Artemisa (Ambrosia peruviana), planta medicinal de la familia de las Asteráceas y originaria de América.
 Artemisa (Anthriscus caucalis), planta de la familia de las Apiáceas.
 Artemisa (Tanacetum parthenium), planta perenne y herbácea, aromática y medicinal, de la familia de las Asteráceas.

Geografía, lugares actuales o históricos, ciudades, divisiones territoriales 
 Artemisa, provincia de reciente creación, en Cuba.
 Artemisa, municipio y capital de la provincia anterior.
 Templo de Artemisa (Éfeso), templo griego ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos.
 Río Artemisa, denominación arcaica del río Támesis en castellano.

Ficción 
 Artemisa (novela), novela de ciencia ficción de Andy Weir.
 Artemis (Marvel Comics), una diosa en el Universo Marvel.
 Artemisa, personaje de DC Comics basado en la diosa de la mitología griega del mismo nombre.
 Artemiz (Furia femenina), miembro de las furias femeninas en el Universo de DC Comics.
 Artemis de Bana-Mighdall, la guerrera amazona que se convirtió en Mujer Maravilla por un corto tiempo en la década de 1990.
 Artemis Crock, la encarnación actual de una villana de DC, que utilizó el nombre "Artemisa" durante su período de trabajo con la Sociedad de la Injusticia.
 Artemis, el gato blanco de la serie Sailor Moon.
 Artemis Fowl, el personaje principal de la serie homónima.